Курбатиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Курбатиха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Курбатиха — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Курбатиха — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Курбатиха — деревня в Егорьевском районе Московской области.